Svetovno avtomobilsko prodajo posredujejo javnosti sami proizvajalci vozil in razne mednarodne avtomobilske inštitucije, ko zberejo in obdelajo te podatke na mesečni, četrtletni in letni ravni. Podatki prodaje vozil se po navadi malenkost razlikujejo od proizvodnje.

Na seznamu so največji in najbolj uveljavljeni proizvajalci vozil na svetu, ki vključujejo prodajo osebnih avtomobilov in lahkih dostavnih vozil do 3,5 t.

Svetovna prodaja vozil po blagovnih znamkah za leto 2012

Opombe in sklici

Avtomobilska industrija
Znamke